Druid Hills ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Druid Hills (Georgia)
 Druid Hills (Kentucky)
 Druid Hills (Pennsylvania)
 Druid Hills (Virginia)